Malmequer-bravo é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Chrysanthemum segetum
 Leucanthemum vulgare